TMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tomanggong (Malaysia)
TMG- o trimetilglicina, composto chimico derivato della glicina